de Surinaamse naam voor een kapmes
 houwer (mijnwerker), een rang in de Limburgse mijnen
 houwer (vankput), het waterreservoir van een getijdenmolen
Personen met de achternaam Houwer / Hauer:
 Rob Houwer, een Nederlandse filmproducent
 Rutger Hauer, een Nederlands filmacteur